La liste des anciens fiefs de l'actuelle Belgique reprend l'entièreté des fiefs non souverains qui existait avant 1795.

Histoire

Duchés

Principautés

Marquisats

Comtés

Vicomtés

Baronnies

Seigneuries

Bibliographie 
  - (en ligne)
  - (en ligne)
  - (en ligne)
  - (en ligne)
 - (en ligne)
  - (en ligne)
  - (en ligne)
  - (en ligne)

  - (online)
 Robert Devleeshouwer, « Les droits féodaux et leur abolition en Belgique », dans : Annales historiques de la Révolution française, Paris : Armand Colin, 41e Année, n°. 196, L'abolition du régime féodal dans le monde occidental (Avril-Juin 1969), pp. 149–162 Lire en ligne
  - (online)
  - online
  - (online)
  - (online)
  - (online)
  - (online)
 
 - (online)
 - (online)

Références 
 Christophe Butkens, Supplément aux trophées tant sacrés que profanes du duché de Brabant, vol. I et II, (1726), La Haye:

 Félix-Victor Goethals, Miroir des notabilités nobiliaires de la Belgique, des Pays-Bas et du Nord de la France, vol. I et II, (1857), Bruxelles:

 Paul Janssens et Luc Duerloo, Wapenboek van de Belgische adel van de  tot de  eeuw, (1992), Bruxelles:

 Stanislas Bormans, Les seigneuries allodiales du pays de Liège, (1867), Liège:

 Stanislas Bormans, Bulletin de l'Institut archéologique liégeois: Les seigneuries féodales de l'ancien pays de Liége, (1866), Liège:

Notes et références

Articles connexes 
Liste de fiefs de Paris

Histoire de la Belgique